Le elezioni comunali in Friuli-Venezia Giulia del 2014 si sono tenute il 25 maggio 2014 (l'eventuale ballottaggio si è tenuto l'8 giugno).

Riepilogo dei sindaci eletti

Provincia di Pordenone

Porcia

Sacile 

Friuli-Venezia Giulia
2015